Hyde kan avse:

Personer med efternamnet Hyde
 Anne Hyde (1637–1671), engelsk prinsessa, hustru till den blivande Jakob II av England
 Arthur Hyde (1877–1947), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Missouri, jordbruksminister
 Cindy Hyde-Smith (född 1959), amerikansk politiker, republikan, senator för Missouri
 David Hyde Pierce (född 1959), amerikansk skådespelare och komiker
 Douglas Hyde (1860–1949), irländsk historiker och politiker
 Edward Hyde, 1:e earl av Clarendon (1609–1674), brittisk politiker
 Ephraim H. Hyde (1812–1896), amerikansk politiker, viceguvernör i Conncticut
 Frances Hyde, grevinna av Clarendon (1617–1667), engelsk adelsdam, hustru till Edward Hyde,  1:e earl av Clarendo–
 Henry Hyde, 2:e earl av Clarendon (1638–1709), engelsk politiker
 Jean-Guillaume Hyde de Neuville (1776–1858), fransk politiker
 Jonathan Hyde (född 1948), brittisk/australisk skådespelare
 Laurence Hyde, 1:e earl av Rochester (1642–1711), engelsk politiker och diplomat
 Wilfrid Hyde-White  (1903–1991), brittisk skådespelare
 William Hyde Wollaston (1766–1828), brittisk fysiker

Personer med förnamnet eller artistnamnet Hyde
 Hyde (född 1969)), artistnamn för  Hideto Takarai, japansk sångare och skådespelare
 Hyde Parker, flera personer, alla brittiska viceamiraler:
 Hyde Parker (1714–1782)
 Hyde Parker (1739–1807), son till den föregående
 Hyde Parker (1786–1854), son till den föregående

Fiktiva gestalter
 Dr. Jekyll och Mr. Hyde
 Steven Hyde, rollfigur i That '70s Show

Geografi

Storbritannien
 Hyde, Bedfordshire – civil parish i Bedfordshire, England
 Hyde, Cotswold – ort i Temple Guiting, Cotswold, Gloucestershire, England
 Hyde, Dorset – ort i Dorset, England
 Hyde, Greater Manchester – ort i Greater Manchester, England
  Hyde United FC, fotbollslag
 Hyde, Herefordshire – ort i Herefordshire, England
 Hyde, New Forest – ort och civil parish i Hampshire, England
 Hyde, Stroud – ort i Minchinhampton, Stroud, Gloucestershire, England
 Hyde, Winchester – ort i Winchester, Hampshire, England

Se även 
 Hyde Park (olika betydelser)
 Hyde County - administrativa enheter i USA

Engelska efternamn